14-е Игры Юго-Восточной Азии прошли с 9 по 20 сентября 1987 года в Джакарте (Индонезия).

Виды спорта 
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бодибилдинг
 Бокс
 Борьба
 Боулинг
 Велоспорт
 Водные виды спорта
 Воднолыжный спорт
 Волейбол
 Гимнастика
 Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Каратэ
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Пулевая стрельба
 Пенчак силат
 Сепак такро
 Софтбол
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол
 Хоккей на траве

Итоги Игр

Ссылки 
 История юговосточноазиатских игр

1987